Самсон Рамадхани Нийони — танзанийский легкоатлет, специализируется в марафоне. На олимпийских играх 2012 года занял 66-е место. Победитель Игр Содружества 2006 года. На Олимпиаде в Пекине занял 55-е место.

Победитель марафона озера Бива 2007 года с результатом 2:10.43.

Личный рекорд в марафоне — 2:08.01.

В 2013 году на международных соревнованиях не выступал.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Танзании
Марафонцы Танзании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года